Список улиц муниципального образования «Город Киров». Продолжением является Реестр населённых пунктов МО «Город Киров».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киров